Масиде ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Карбальино. Занимает площадь 40,04 км². Население — 3062 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Оренсе